Caesius ist der Gentilname folgender Personen:

 Gaius Caesius Aper, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Caesius Silvester, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Caesius Frontinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Caesius Mutilus, römischer Soldat (Kaiserzeit)
 Marcus Caesius Verus, römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Publius Nonius Asprenas Caesius Cassianus, römischer Statthalter des 1. Jahrhunderts
 Sextus Caesius Propertianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Tiberius Catius Caesius Fronto, römischer Suffektkonsul 96 n. Chr.